Старое Суркино — название населённых пунктов в России:

 Старое Суркино — село в Шенталинском районе Самарской области.
 Старое Суркино — село в Альметьевском районе Республики Татарстан.